József Adorján, né le  dans la ville de Miercurea-Ciuc en Roumanie, est un joueur roumain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur roumain qui a évolué une dizaine de saisons en Roumanie et en Hongrie. Il aida le SC Miercurea-Ciuc à remporter le championnat roumain à quatre reprises soit en 2000, 2004, 2007 et 2008. Il prit aussi part à plusieurs compétitions internationales et remporta une médaille d'or lors du Championnat du monde de hockey sur glace en 2001. Il prit sa retraite au terme de la saison 2007-2008.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club

|1998-1999 ||SC Miercurea-Ciuc ||Superliga Nationala || ||9 ||9 ||18 ||22 || || || || ||
|- 
|1999-2000 ||SC Miercurea-Ciuc ||Superliga Nationala || ||36 ||21 ||57 ||54 || || || || ||
|-
|2000-2001 ||SC Miercurea-Ciuc ||Superliga Nationala || ||33 || ||33 || || || || || ||
|- 
|2001-2002 ||SC Miercurea-Ciuc ||Superliga Nationala || ||9 || ||9 || || || || || ||
|-
|2002-2003 ||Dinamo Bucarest ||Superliga Nationala || ||24 ||13 ||37 ||9 || || || || ||
|-
|2003-2004 ||SC Miercurea-Ciuc ||Superliga Nationala || ||11 ||3 ||14 || || || || || ||
|-
|2004-2005 ||CSA Steaua Bucarest ||Superliga Nationala || ||18 ||15 ||33 || || || || || ||
|-
|2005-2006 ||CS Progym Gheorghieni ||Superliga Nationala || || || || || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||SC Miercurea-Ciuc ||Superliga Nationala || || || || || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||SC Miercurea-Ciuc ||OB I. Bajnokság || || || || || || || || || ||
|-
|2007-2008 ||SC Miercurea-Ciuc ||Superliga Nationala || || || || || || || || || ||
|-
|2007-2008 ||SC Miercurea-Ciuc ||OB I. Bajnokság ||25 ||7 ||8 ||15 ||62 || || || || ||

Internationales

|1991 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|- 
|1992 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 ||
|-
|1993 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 7 || 4 || 3 || 7 || 6 ||
|-
|1993 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat du monde junior div. B || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"||-
|1994 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat du monde junior div. B || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 ||
|-
|1995 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat du monde junior div. C || 4 || 0 || 3 || 3 || 4 ||
|-
|2000 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat du monde div. C || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"|
|- 
|2001 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 6 || 6 || 12 || 2 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2002 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"||- 
|2003 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Roumanie ||align="left"| Qualifications olympiques || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1975
Naissance à Miercurea Ciuc
Joueur international roumain de hockey sur glace
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Joueur du Dinamo Bucarest (hockey sur glace)
Joueur du Steaua Bucarest (hockey sur glace)
Joueur du CS Progym Gheorghieni
Attaquant de hockey sur glace